Torralba de los Sisones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torralba de los Sisones (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Torralba de los Sisones (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar